Хамфри Богун:
 Богун, Хамфри де, 2-й граф Херефорд — 2-й граф Херефорд и наследственный и наследственный Лорд Верховный констебль Англии с 1220, 1-й граф Эссекс с 1239.
 Богун, Хамфри де, 3-й граф Херефорд — 3-й граф Херефорд, 2-й граф Эссекс и лорд Верховный констебль Англии с 1275, лорд-хранитель Пяти портов, лидер баронской оппозиции Эдуарду I.
 Богун, Хамфри де, 4-й граф Херефорд — 4-й граф Херефорд, 3-й граф Эссекс и лорд Верховный констебль Англии с 1298.
 Богун, Хамфри де, 6-й граф Херефорд — 6-й граф Херефорд, 5-й граф Эссекс с 1336, лорд Верховный констебль Англии 1336—1338, 1360—1361
 Богун, Хамфри де, 7-й граф Херефорд — 2-й граф Нортгемптон с 1360, 7-й граф Херефорд, 6-й граф Эссекс с 1361 и наследственный лорд Верховный констебль Англии с 1361.